Sobiesław (błędnie Sobiebor) – postać historyczna z rodu Sławnikowiców
 Sobiebor – imię męskie